Deerland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deerland (Florida)
 Deerland (New York)